Le zend (féminin : zende), ancien nom de l'avestique, nommé ainsi d'après Zend-Avesta, nom sous lequel l'Avesta fut traduit pour la première fois par Anquetil-Duperron.
 Zend Technologies, entreprise dont le domaine de compétences est la professionnalisation et l'industrialisation du langage PHP.

Voir aussi 
 Zend Engine
 Zend Framework